Molekulska formula -{C19H14O6}- se može odnositi na:

 Landomikinon
 Ustalinska kiselina